Красимир Стоянов може да се отнася за:
 Красимир Стоянов (политик) (р. 1950), български политик
 Красимир Стоянов (космонавт) (р. 1961), български космонавт